Jakubowo [] ist eine polnische Ortsbezeichnung:

 Jakubowo (Olsztyn), Stadtteil von Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Jakubowo (Danzig), Stadtteil von Danzig, Woiwodschaft Pommern

sowie:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Jakubowo (Dąbrówno), Dorf im Powiat Ostródzki, bis 1945: Jacubowo, 1938 bis 1945 Wellhausen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Jakubowo (Piecki), Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1945: Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Jakubowo (Połajewo), Ort im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
 Jakubowo (Pniewy), Dorf im Powiat Szamotulski
 Jakubowo (Wągrowiec), Dorf im Powiat Wągrowiecki, 1910 bis 1918 und 1939 bis 1945 Welnatal, Kreis Wrongowitz, Posen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Jakubowo (Kamień Krajeński), Ort im Powiat Tucholski
 Jakubowo (Lniano), Dorf im Powiat Świecki, bis 1945 Jakobsdorf, Kreis Schwetz, Westpreußen
 Jakubowo (Nowa Wieś Wielka), Dorf im Powiat Bydgoski, 1906 bis 1945 Jakobsdorf, Kreis Bromberg, Westpreußen
 Woiwodschaft Masowien:
 Jakubowo (Lutocin), Dorf im Powiat Żuromiński
 Woiwodschaft Podlachien:
 Jakubowo (Dubicze Cerkiewne), Dorf im Powiat Hajnowski
 Woiwodschaft Pommern:
 Jakubowo (Chojnice), Ort im Powiat Chojnicki
 Jakubowo (Prabuty), Dorf im Powiat Kwidzyński, bis 1945 Jacobsdorf, Kreis Rosenberg, Westpreußen

Siehe auch:
 Jacubowo 
 Jakubowo Kisielickie, Jakubowo Lubińskie
 Jakubów